Botànica:
 Roser silvestre (Rosa canina)
 Englantina roja (Rosa rubiginosa)
 Englantiner (Rosa sempervirens)
 Didalets (Lonicera implexa)
 Altres:
 Gavarrera o gavarrer, pilot d'una gavarra